Marcel Jean peut faire référence à : 
 Marcel Jean, peintre et graveur français du , 
 Marcel Jean, producteur et réalisateur de cinéma québécois.